Pierre Dufour peut désigner :
 Pierre Dufour (1901-1986), homme politique français ;
 Pierre Dufour (?-), homme politique québécois.

Autres 
 Pierre Dufour d'Astafort (1886-1957), cavalier français ;
 Affaire Pierre Dufour, affaire judiciaire mettant en cause le prêtre français Pierre Dufour.

Voir aussi